Offworld Trading Company — компьютерная игра в жанре стратегия реального времени, разработанная Mohawk Games и опубликованная Stardock. Игра была выпущена на Windows и OS X в апреле 2016 года.

Игровой процесс 
Offworld Trading Company — научно-фантастическая стратегия реального времени. Действие игры происходит на Марсе. В отличие от многих RTS, Offworld Trading Company не включает военные действия, вместо этого игроки должны победить их оппонентов через торговлю (в том числе, на чёрном рынке) и агрессивное приобретение.

Игрок выступает в качестве главы одной из четырёх компании, занимающейся добычей и поставкой природных ресурсов в человеческие колонии на Марсе и базы в астероидных полях. В начале игры необходимо выбрать место для размещения базы, дальнейшее расширение базы жёстко ограничено администрацией колонии. Время от времени в игре происходят аукционы, где разыгрываются дополнительные строительные участки, технологии или диверсии.

Игрок может сыграть в одиночную кампанию, состоящую из семи миссий, длящихся семь марсианских дней. Также разработчики ежедневно публикуют миссии-задания, с определёнными стартовыми условиями. Мультиплеерные матчи длятся 20-30 минут, с другими игроками и искусственным интеллектом.

Планета содержит залежи воды, железа, кремния, углерода (в русской локализации назван карбоном) и алюминия, неравномерно распределённые по игровой карте. Добытые в шахтах вещества дают начало различным производственным цепочкам, чей конечный продукт необходим для поддержания существования базы и торговли. С помощью научного центра можно получить доступ к технологиям, влияющим на производственную экономику

Цены на товары добывающих компаний меняются в реальном времени и зависят исключительно от спроса и предложения, но с помощью хакерских атак на биржевую систему можно кратковременно изменить цену на ресурс. В борьбе с другими компаниями игрок может купить блокирующий пакет их акций или организовать различные диверсии через чёрный рынок.

Создание и выпуск 
Игра создавалась в студии  Mohawk Games.

Выход игры в раннем доступе состоялся 12 февраля 2015 года.

В дальнейшем было выпущено шесть DLC, а с декабря 2016 года была введена поддержка пользовательских модификаций.

Игра смогла разойтись тиражом в 100 000 копий.

Саундтрек 

Список композиций:
 Red Planet Nocturne — 4:08
 Welcome to Mars — 2:02
 Martian Mining and Manufacturing — 4:10
 Sea of Sirens — 1:34
 For Happy Workers, Try Adrenaline Boosts! — 2:16
 Roboto Agitato — 1:55
 Look at All the Money — 4:02
 Thinking Machines — 2:18
 Hacker Array — 2:23
 Assembly Lines — 2:21
 Carbon Scrubbers — 1:41
 Trade War — 2:56
 Homeostasis — 3:47
 Mule — 1:51
 Bribery — 1:29
 Brave New Planet — 4:21
 Glass Furnace — 1:46
 Martian Glassworks, Inc. — 1:41
 Offworld Price Index — 1:28
 Trickle-Down Economics — 2:13
 Allegro for Hydroponic Systems — 3:44
 Sunrise on Mars — 3:46
 Sad Robot Lament — 1:39
 Sabotage — 2:27
 Magnetic Storm — 3:08
 Ares Defense Industries — 2:26
 Electronics Factory — 2:01
 Emp — 1:40
 Power Surge — 1:52
 Hostile Takeover — 3:23

Отзывы 

Offworld Trading Company получила «в целом положительные» оценки от критиков на Metacritic.

К положительным сторонам игры игровые издания относили игровой процесс и саундтрек, к недостаткам — отсутствие сценариев и сложность игрового процесса.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Компьютерные игры 2016 года
Игры для Windows
Глобальные стратегии
Стратегии в реальном времени
Игры о Марсе
Игры на движке Unity
Компьютерные игры с ранним доступом